La competició individual masculina va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La competició es disputà entre el 16 i el 23 d'agost de 1920, amb la participació de 41 tennistes de catorze nacions.

Classificació

Quadre

Fase final 

La final de consolació no es va disputar perquè el britànic Oswald Turnbull no es va presentar al partit, de manera que el sud-àfrica Charles Winslow va aconseguir automàticament la medalla de bronze.

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Belgium Olympic Committee (1957). Olympic Games Antwerp 1920: Official Report. 
 Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich " (PDF). [Consulta: 9 agost 2011]

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 

Masculi Individual